Lill-Kropptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Kropptjärn (Älvdalens socken, Dalarna, 677359-139928), sjö i Älvdalens kommun,  (5,86 ha)
Lill-Kropptjärn (Älvdalens socken, Dalarna, 679587-138465), sjö i Älvdalens kommun,

Se även
Kropptjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn